Colonia California kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia California, Guerrero, Iguala de la Independencia, 
 Colonia California, Coahuila, Nadadores,

Bolivia 
 , ett samhälle

Robotskapade Mexikoförgreningar